Ribari je lahko:
 Ribari, Brus (Srbija)
 Ribari, Šabac (Srbija)
 Ribari, Karlovec (Hrvaška)